Thomas (Oklahoma)
 Thomas (Virgínia Ocidental)
 Thomas (The Maze Runner) — personagem da série The Maze Runner

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos